Cronius är ett släkte av kräftdjur. Cronius ingår i familjen simkrabbor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Simkrabbor
Cronius